Ка́рих — русская фамилия. Известные носители:

 Карих, Александр Андреевич (род. 1941) — советский и российский художник, народный художник Российской Федерации.
 Карих, Анатолий Васильевич (1919—1979) — советский военачальник, генерал-майор авиации, заслуженный военный лётчик СССР.
 Карих, Константин Иванович (1914—2000) — советский инженер-электрик.
 Карих, Наталья Семёновна (1885—1942) — мученица, святая Русской православной церкви.
Карих, Николай Васильевич (1928—2003) — советский инженер-физик.

Карих, Георгий Павлович(1915—1970) — советский военачальник, генерал-лейтенант